Daniel Berger peut désigner :
 Daniel Berger, un cinéaste français ;
 Daniel Berger (1744-1825), un graveur allemand ;
  (1957-), un médecin américain ;
  (1993-), un golfeur américain.